Syoko Tamura (en ) est une ancienne joueuse de volley-ball japonaise née le  à Kamisato (Préfecture de Saitama). Elle mesure  et jouait au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès

Liens internes
 Équipe du Japon de volley-ball féminin

Liens externes 
  Site officiel de son club

Joueuse japonaise de volley-ball
Naissance en avril 1990